Histoires naturelles est un recueil de textes courts de Jules Renard (1894). Il a inspiré :
 Histoires naturelles, recueil de mélodies de Maurice Ravel (1906).
 Histoires naturelles () est un recueil de nouvelles de Primo Levi (1966).
 Histoires naturelles est une série de documentaires télévisés de TF1 (1982-2009).
 Histoires naturelles est un album de Nolwenn Leroy (2005), dont sont issus :
 le single Histoire naturelle (au singulier) ;
 la tournée Histoires Naturelles Tour.
 Histoires naturelles (), huitième épisode de la saison 6 de la série télévisée How I Met Your Mother (2010).

Voir aussi